Burgen kan syfta på:

Geografi

Tyskland 

 Burgen, Mayen-Koblenz – kommun i Landkreis Mayen-Koblen, Rheinland-Pfalz, 
 Burgen, Bernkastel-Wittlich – kommun i Landkreis Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz,